Toponímia:
 Stanton (Califòrnia)
 Stanton (Dakota del Nord)
 Stanton (Iowa)
 Stanton (Kentucky)
 Stanton (Nebraska)
 Stanton (Tennessee)
 New Stanton, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Biografies:
 Elizabeth Cady Stanton (Johnstown, 1815 − Nova York, 1902), activista estatunidenca, abolicionista i figura destacada del moviment feminista
 Harry Dean Stanton (1926–2017), actor estatunidenc 
 Miscel·lània: Nombre de Stanton, nombre adimensional que mesura el quocient entre la calor transferida dins un fluid i la seva capacitat calorífica